Weinhold est un patronyme d'origine germanique notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1841–1917), physicien, chimiste et inventeur allemand ;
  (née en 1989), joueuse de tennis américaine ;
 Jutta Weinhold (1947-), chanteuse allemande ;
 Karl Weinhold (1823–1901), philologue allemand ;
 Max Weinhold (né en 1982), joueur de hockey sur gazon ;
 Steffen Weinhold (né en 1986), joueur de handball allemand.

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique

en:Weinhold